Александр Стешенко:
 Стешенко, Александр Иванович (1889—1966) — советский учёный в области горного дела.
 Стешенко, Александр Николаевич (род. 1952) — украинский политик, народный депутат Украины.